Аймон () — мужское имя. Известные носители:
 Аймон I — сеньор де Бурбон (ранее 950 — после 954)
 Аймон I — граф Женевы (1080—1125/1128)
 Аймон II — сеньор де Бурбон (ок. 1096 — ок. 1120)
 Аймон Миролюбивый — граф Савойи (1329—1343)

См. также